Жерар Дебре — американський економіст французького походження
 Режі Дебре — французький лівий філософ, політик, медіазнавець
 Дебре-Лібанос — монастир в Ефіопії.